Cíkánka může být:

 dívka či žena romské národnosti, příslušnice cikánského etnika
 Cikánka (Radotín), osada v Radotínském údolí při Radotínském potoce v katastrálním území Radotín v Praze
 Cikánka (zámek) – zaniklý statek nad stejnojmennou osadou
Cikánka I – národní přírodní památka v katastrálním území Radotín v Praze, poblíž osady Cikánka
 Cikánka II – národní přírodní památka v katastrálním území Radotín v Praze, poblíž osady Cikánka
 Cikánka (potok) levostranný přítok do Říčanského potoka ústící a pramenící v Ostrovačicích
 Česká Cikánka – část města Svratka
 Cikánka (film) – francouzský film z roku 1986 režiséra Philippe de Brocy
 Cikánka (píseň) – píseň Karla Vacka
 Cikánka (obraz) – obraz Franse Halse
 Cikánka (opera) – opera Michaela Williama Balfera
 Ciganka (Divlje Jagode) – píseň bosenské skupiny Divlje Jagode
 cikánská pečeně
 cikánská omáčka – ostřejší omáčka z rajčat, papriky a cibule
 lidový (a mnohdy krajový) název pro různé druhy hub:
 Hřib nachovýtrusý
 Ryzec černohlávek
 Na Cikánce – bývalé označení části města Kladna ve čtvrti Švermov, také stejnojmenná ulice a dříve i restaurace a autobusová zastávka MHD, v roce 2004 přejmenovaná na Kübeck, podle bývalého dolu
 Cikánka (skalní útvar) – název skalního útvaru u Jarošova v okrese Svitavy